M60 – karabin maszynowy
 M60 Patton – amerykański czołg podstawowy
 M60A1 AVLB – amerykański czołg mostowy
 M-60 – sowiecka armata polowa
 M60 – galaktyka eliptyczna w gwiazdozbiorze Panny
 M60 – silnik BMW produkowany w dwóch wersjach

Autostrady 
 M60 – autostrada w Danii
 M60 – budowana autostrada na Węgrzech
 M60 – autostrada w Wielkiej Brytanii